Благовєщенський — назва кількох населених пунктів у різних регіонах Росії:
 Благовєщенський — хутір у Зілаірському районі Башкортостана;
 Благовєщенський — колишній хутір у Мелеузовському районі Башкортостана;
 Благовєщенський — селище у Карачевському районі Брянської області;
 Благовєщенський — хутір у Бутурліновському районі Воронезької області;
 Благовєщенський — селище у Калачєєвському районі Воронезької області;
 Благовєщенський — селище у Жєлєзногорському районі Курської області;
 Благовєщенський — селище у Кимовському районі Тульської області.

Благовєщенський — російське прізвище, що походить від назви християнського свята. Деякі відомі носії:
 Благовєщенський Володимир Іванович (1895–1961) — російський радянський художник-графік;
 Благовєщенський Іван Олександрович (1893—1946) — генерал-майор берегової служби Червоної Армії;
 Благовєщенський Микола Миколайович (1893–1938) — російський радянський лікар-бактеріолог.

Російські прізвища